Dolores Hitchens (1907–1973), écrivain américain de thriller, aussi connu pour ses romans policiers.
Christopher Hitchens (1949-2011), écrivain et journaliste américain d'origine anglaise. 
Peter Hitchens (1951- ), journaliste, frère du précédent
Gerald Hitchens (1934-1983), footballeur anglais.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais